Perseverance — другий студійний альбом американського хардкор-панк гурту Hatebreed, випущений 12 березня 2002 року.

Список композицій

Джерела 
 Perseverance  Allmusic
 Perseverance  last.fm

Альбоми Hatebreed
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2002